Henryk Chełchowski − poeta barokowy
 Hilary Chełchowski − polityk PPR i PZPR, wicepremier
 Kazimierz Chełchowski − lekarz, działacz społeczny
 Stanisław Chełchowski − ziemianin, działacz społeczny i podróżnik